L'expression « Prom Night » peut désigner:
 Une fête soulignant la graduation scolaire et marquant la fin d'une étape de la scolarité, connue en français sous le nom de bal des finissants ou de bal de promo.
 La version originale anglaise du film Le Bal de l'horreur, réalisé par Paul Lynch, sorti en 1980.
 Son remake Le Bal de l'horreur, réalisé par Nelson McCormick et sorti en 2008.